Comitatul Grundy sau Grundy County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii, all named in honor of Felix Grundy:

 Grundy County, Illinois 
 Grundy County, Iowa 
 Grundy County, Missouri 
 Grundy County, Tennessee